Жуан Карлуш Калвете Перейра да Кошта (; 28 октября 1964) — португальский стрелок, чемпион Европы, призёр чемпионата мира и Европейских игр, участник пяти Олимпийских игр.

Биография 
Жуан Кошта начал заниматься спортивной стрельбой только в возрасте 25 лет в 1989 году. А на Олимпийские игры он впервые попал в возрасте 35 лет, выступив в Сиднее в двух видах программы. В стрельбе из пневматического пистолета португалец даже пробился в финальный раунд и занял в нём седьмое место.

В 2003 году Кошта завоевал свои первые медали чемпионате Европы, став в Пльзене трёхкратным бронзовым призёром континентального первенства в стрельбе из пистолета.

На Играх в Афинах и Пекине португалец принимал участие как в стрельбе из произвольного пистолета (50 м), так и в упражнении с пневматическим пистолетом, но не имел успеха и даже не пробивался в десятку сильнейших.

В 2009 году на первенстве Европы в хорватском Осиеке Кошта стал чемпионом в олимпийской дисциплине «произвольный пистолет», а через два года стал лучшим в Европе в стрельбе из пистолета центрального боя.

На Играх в Лондоне португальский стрелок пробился в финал в стрельбе из пневматического пистолета и стал седьмым, а в стрельбе из произвольного пистолета стал девятым, остановившись в шаге от попадания в финальный раунд.

В 2014 году на первенстве мира в Гранаде Кошта стал вице-чемпионом мира в стрельбе из произвольного пистолета, уступив четыре очка турку Юсуфу Дикечу.

Выступления на Олимпийских играх

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Португалии
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по стрельбе